Артур Арнольд Барретт (;  — ) — британский военный и колониальный деятель, фельдмаршал Великобритании (1921).

Биография 
Родился в семье священника. В сентябре 1875 года поступил на военную службу в британский 44-й пехотный полк, расквартированный в Секундерабаде. С этого времени вся дальнейшая военная служба Барретта проходила в колониальных войсках в Британской Индии. В 1878 году произведён в офицеры и стал лейтенантом. В 1879 году зачислен в Индийский штабной корпус (командование британскими войсками в Центральной и северной Индии). В составе 3-го сикхского полка и Пенджабского пограничного полка участвовал в второй англо-афганской войне. В 1881 году произведён в капитаны. С 1882 года служил в 5-м гуркхском стрелковом полку. С 1886 года — адъютант полка волонтёров в Калькутте, участвовал в подавлении восстания в Пакистане в 1888 году. В 1891 году вновь возвращён в гуркхский полк и в том же году вновь участвовал в экспедиции в Пакистанские провинции для подавления очередного восстания. Майор (1895). В 1897—1898 годах — помощник генерал-квартирмейстера войск на Северо-Западной границе. С 1905 года — помощник генерал-адъютанта Индийской Северной армии.

В 1907 году произведён к генерал-майоры и назначен командиром пехотной бригады, участник подавления восстания в Пакистане в 1908 году. С 1909 года — генерал-адъютант в Индии. С 1911 года командовал 6-й пехотной дивизией в Индийской армии.

Первая мировая война и последующие события 
С началом первой мировой войны дивизия Барретта была переброшена в Месопотамию и принимала участие в боевых действиях против малочисленных в этом регионе турецких войск в ходе Месопотамской кампании. Дивизия Барретта заняла Басру. В начале 1915 года по состоянию здоровья покинул театр боевых действий и вернулся в Индию. В том же году был назначен главнокомандующим Индийской Северной армией и находился на этом посту до мая 1920 года. С 1917 года одновременно являлся генерал-адъютантом Его Величества. Руководил подавлением восстаний в приграничных областях с Афганистаном в 1915 и 1916 годах. В ходе третьей англо-афганской войны командовал всеми сухопутными силами в Северо-Западной провинции и руководил боевыми действиями британских войск в войне.

В 1920 году уволен в отставку. В апреле следующего 1921 года произведён в фельдмаршалы Великобритании.

Награды

Британские награды 
 Кавалер ордена Бани (СВ, 1903)
 Рыцарь Командор ордена Бани (КCB, 1908)
 Рыцарь Командор Королевского Викторианского ордена (КCVO, 1912)
 Рыцарь Командор ордена Звезды Индии (KCSI, 1915)
 Рыцарь Большого Креста ордена Бани (GCB, 1918)
 Рыцарь Великий Командор ордена Звезды Индии (GCSI, 1920)

Иностранные награды 
 Кавалер ордена Восходящего Солнца 1-й степени (Япония, 1921)

Примечания

Литература 
 The British Field Marshals 1736—1997, Tony Heathcote, Pen & Sword Books Ltd, 1999, ISBN 0-85052-696-5

Фельдмаршалы (Великобритания)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Великобритания)
Адъютант-генералы (Индия)